Strauss puede referirse a:

 Strauss (apellido), apellido alemán.
 David Strauss.
 Eduard Strauss,
 Franz Strauss.
 Franz Josef Strauß.
 Johann Strauss (padre).
 Johann Strauss (hijo).
 Johann Strauss III.
 Josef Strauss.
 Richard Strauss.